Анато́лий Андре́евич Ивано́в:

 Иванов, Анатолий Андреевич (1852—1907)  — начальник Петербургской одиночной тюрьмы, убитый эсеровским террористом.
 Иванов, Анатолий Андреевич (род. 1945) — петербургский историк-краевед.